Mont Perdu peut désigner :
 le mont Perdu, sommet espagnol des Pyrénées à 3 355 m d'altitude ;
 le glacier du Mont-Perdu, glacier situé sous le sommet précédent ; 
 le massif du Mont-Perdu, massif frontalier pyrénéens entre la France et l'Espagne culminant au mont Perdu ;
 l'ensemble appelé Pyrénées-Mont Perdu, inscrit depuis 1997 sur la liste du « patrimoine mondial » de l'UNESCO au titre des paysages naturels et des paysages culturels.

Homonymie de toponyme